Перша Ліга Туреччини 1995—1996  — 38-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

  
  

 

Примітки: 
1. Клуб Галатасарай взяв участь у Кубку володарів кубків 1996—1997 як володар Кубка Туреччини 1995—1996.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1995-1996
Туреччина
Туреччина
1995 у турецькому спорті
1996 у турецькому спорті